Poker Flat steht für:

 das Raketenstartzentrum Poker Flat Research Range
 die Plattenfirma Poker Flat Recordings